Белоку́ров — русская фамилия.

Известные носители 
 Белокуров, Василий Антонович (1923—1944) — кавалер ордена Славы.
 Белокуров, Владимир Вячеславович (1904—1973) — актёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР.
 Белокуров, Константин Сергеевич (1907—1983) — советский живописец и педагог.
 Белокуров, Леонид Анатольевич (1922—2003) — советский сценарист.
 
 Белокуров, Олег Георгиевич (1930—2002) — советский учёный-акушер.
 Белокуров, Пётр Алексеевич (1906—1951) — полный кавалер ордена Славы.
 Белокуров, Сергей Алексеевич (1862—1918) — церковный историк и археограф, хранитель Московского главного архива министерства иностранных дел.
 Белокуров, Сергей Иванович (1880—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Белокуров, Юрий Николаевич (род. 1929) — советский хирург.

См. также